Miejscowości w USA:
 Mingo – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
Gminy w USA:
 Mingo (ang. Mingo Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Mingo (ang. Mingo Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mingo (ang. Mingo County) – w stanie Wirginia Zachodnia